Faktor (lat. factor ‚Macher, Urheber‘) steht für:

 Operand einer Multiplikation, siehe Multiplikation #Namensgebung
 Faktor (Graphentheorie), Teilgraph in der Graphentheorie
 eine spezielle Von-Neumann-Algebra
 Faktor (Chemie), Zahlenwert in der Maßanalyse oder in der Gravimetrie
 Produktionsfaktor, ökonomischer Determinant der Produktion.
 Umweltfaktor, eine Einflussgröße auf ein Naturgeschehen
 Standortfaktor, eine Einflussgröße auf den Unternehmensstandort
 unabhängige Variable, siehe Abhängige und unabhängige Variable  
 Leiter einer Faktorei
 Faktor oder Oberfaktor einer Bergfaktorei
 Werkmeister einer Buchdruckerei, siehe Druckersprache #F
 Z-Faktor, statistische Größe

Faktor ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Faktor (1876–1942), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Franz Josef Faktor (1861–1911), böhmischer Chemiker
 Jan Faktor (* 1951), tschechisch-deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Factor (Begriffsklärung)
 Hoffaktor